

Patronyme 

 Elisa Queirolo (1991-), joueuse italienne de water-polo ;
 Francesco Queirolo (1704-1762), sculpteur italien ;
 Juan Manuel Queirolo (1974-), joueur argentino-italien de rugby à XV ;
 Renato Queirolo (1944-), scénariste italien de bande dessinées.

Homonymie de toponyme